Zeigler, une ville de l'Illinois, dans le Comté de Franklin aux États-Unis.

 Ted Zeigler (1926-1999), un acteur et scénariste américain.